Мэтт Лафф (род. 5 мая 1997 года) — канадский хоккеист, правый нападающий. Является игроком клуба НХЛ Детройт Ред Уингз. На драфте НХЛ не выбирался.

Игровая карьера 
Завершив успешный сезон с Oakville Rangers, Лафф разделил свое время между «Рейнджерс» и «Оквилл Блейдс» из Молодёжной хоккейной лиги Онтарио в сезоне 2013-14.

9 июня 2014 года Лафф подписал контракт с Blades на сезон 2014-15, однако он решил присоединиться к Belleville Bulls из хоккейной лиги Онтарио, которые выбрали его на драфте OHL. В год своего новичка в «Буллз» Лафф был назван финалистом в номинации «Новичок года», но награда в конечном итоге досталась Алексу ДеБринкэту. После сезона 2014-15 «Буллз» были переименованы в «Гамильтон Бульдогс».

После того, как Лафф не был выбран на драфте НХЛ, Лафф в качестве свободного агента посетил тренировочный лагерь «Лос-Анджелес Кингз». В конце концов, 23 сентября 2016 года он подписал трехлетний контракт новичка с «Кингз», став первым игроком «Гамильтон Бульдогс», подписавшим контракт с НХЛ. Лафф вернулся в ОХЛ в сезоне 2016-17, где он сыграл всего 45 игр из-за травмы плеча и сотрясения мозга. Несмотря на укороченный сезон, 7 апреля 2017 года Лафф был переведен в Ontario Reign.

Сезон 2018-19 Лафф начал с Ontario Reign после того, как был назначен туда из тренировочного лагеря Kings. Лафф был отозван в НХЛ 3 ноября 2018 года, и в ту ночь он дебютировал в НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс». 19 ноября Лафф забил свой первый гол в карьере в НХЛ, победив «Сент-Луис Блюз» со счетом (2:0). 25 ноября Лафф в игре против «Эдмонтон Ойлерз», забил свой четвёртый гол в том же количестве игр, став пятым новичком «Кингз», забившим это после Джимми Карсона с 1987 году. Его серия закончилась следующей игрой против «Ванкувер Кэнакс».

Лафф 5 лет играл в структуре «Лос-Анджелес Кингз», прежде чем уйти в качестве свободного агента после сезона 2020-21. 28 июля 2021 года он подписал однолетний двусторонний контракт с «Нэшвилл Предаторз».

13 июля 2022 года Лафф подписал однолетний двусторонний контракт с «Детройт Ред Уингз».

Статистика

Клубная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»